Przystawy ist der Name zweier Dörfer der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Przystawy (Grzmiąca) (ehemals Ernsthöhe, Kreis Neustettin/Pommern)
 Przystawy (Malechowo) (ehemals Pirbstow, Kreis Schlawe/Pommern)